{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78001) - || 2002 JP49 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78002) - || 2002 JK50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78003) - || 2002 JV50 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78004) - || 2002 JK51 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78005) - || 2002 JB52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78006) - || 2002 JE52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78007) - || 2002 JG52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78008) - || 2002 JJ52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78009) - || 2002 JM52 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78010) - || 2002 JO53 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78011) - || 2002 JF54 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78012) - || 2002 JK55 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78013) - || 2002 JS55 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78014) - || 2002 JC56 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78015) - || 2002 JJ57 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78016) - || 2002 JB59 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78017) - || 2002 JY59 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78018) - || 2002 JM62 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78019) - || 2002 JR62 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78020) - || 2002 JX64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78021) - || 2002 JY64 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78022) - || 2002 JP67 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78023) - || 2002 JG69 || 7 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78024) - || 2002 JO70 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78025) - || 2002 JZ70 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78026) - || 2002 JJ72 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78027) - || 2002 JZ72 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78028) - || 2002 JH73 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78029) - || 2002 JR74 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78030) - || 2002 JB75 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78031) - || 2002 JH75 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78032) - || 2002 JN77 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78033) - || 2002 JC79 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78034) - || 2002 JF82 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78035) - || 2002 JU89 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78036) - || 2002 JK95 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78037) - || 2002 JR95 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78038) - || 2002 JN103 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78039) - || 2002 JQ103 || 10 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78040) - || 2002 JA106 || 13 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78041) - || 2002 JD111 || 11 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78042) - || 2002 JO113 || 15 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78043) - || 2002 JU113 || 15 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78044) - || 2002 JH116 || 11 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78045) - || 2002 JP118 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78046) - || 2002 JS118 || 5 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78047) - || 2002 JV123 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78048) - || 2002 JZ126 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78049) - || 2002 JR127 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78050) - || 2002 JY129 || 8 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78051) - || 2002 JO135 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78052) - || 2002 JW138 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78053) - || 2002 JB139 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78054) - || 2002 JR140 || 10 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78055) - || 2002 JJ146 || 15 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78056) - || 2002 KP || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78057) - || 2002 KC2 || 16 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78058) - || 2002 KF3 || 18 mei 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (78059) - || 2002 KP3 || 19 mei 2002 || Needville || Needville
|-
| (78060) - || 2002 KS3 || 17 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78061) - || 2002 KV5 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78062) - || 2002 KB6 || 23 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78063) - || 2002 KY8 || 29 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78064) - || 2002 KJ10 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78065) - || 2002 LC || 1 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78066) - || 2002 LM || 1 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78067) - || 2002 LN1 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78068) - || 2002 LU3 || 4 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78069) - || 2002 LU4 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78070) - || 2002 LG5 || 6 juni 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (78071) Vicent || 2002 LT6 || 1 juni 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| (78072) - || 2002 LY11 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78073) - || 2002 LL12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78074) - || 2002 LV12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78075) - || 2002 LK13 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78076) - || 2002 LS14 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78077) - || 2002 LV14 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78078) - || 2002 LB17 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78079) - || 2002 LK18 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78080) - || 2002 LB20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78081) - || 2002 LD20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78082) - || 2002 LS21 || 7 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78083) - || 2002 LX21 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78084) - || 2002 LO23 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78085) - || 2002 LV23 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78086) - || 2002 LM25 || 4 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78087) - || 2002 LN25 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78088) - || 2002 LB26 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78089) - || 2002 LL26 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78090) - || 2002 LF29 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78091) - || 2002 LC30 || 9 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78092) - || 2002 LD30 || 10 juni 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (78093) - || 2002 LZ31 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78094) - || 2002 LD32 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78095) - || 2002 LN33 || 5 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78096) - || 2002 LO34 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78097) - || 2002 LN36 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78098) - || 2002 LF37 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78099) - || 2002 LV37 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78100) - || 2002 LL41 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten